Tiny Thief — приключенческая игра в жанре Point-and-click, разработанная студией 5Ants и изданная Rovio Entertainment.

История Tiny Thief рассказывает о детстве "Робина Гуда", который крадёт у шерифов и пиратов.

Игровой процесс 
В Tiny Thief цель состоит в том, чтобы украсть определенный предмет на уровне. Каждый эпизод имеет пять уровней. Игроки управляют Вором, нажатием в любом месте. Также игроки могут направить Вора к лестнице, двери или другим местам, с которыми можно взаимодействовать. Можно подбирать предметы, которые помогут Вам в будущем. Некоторые уровни требуют скрытности, так что если стражник увидел Вора, уровень придётся начинать сначала. Игра награждает игрока за прохождение уровня и сбор всех предметов. Первая звезда дается за поднятие спрятанного предмета, вторая — когда украли основной предмет, и последняя даётся, когда хорек Вора был найден. Игра не обязывает собирать все звезды на уровнях.

Разработка 
В мае 2013 года Rovio объявила о своих планах по созданию проекта под названием Rovio Stars, где они будут публиковать игры, созданные сторонними разработчиками, в попытке расширить свою игровую линейку. Два месяца спустя Rovio Stars выпустила Tiny Thief, игру, разработанную барселонской студией 5Ants для iOS и Android. Это была их вторая игра, выпущенная в рамках проекта; первой была Icebreaker: A Viking Voyage. В ноябре 2015 года Abylight Studios совместно с 5Ants разработали игру для того, чтобы она была выпущена на Wii U. В блоге, опубликованном Abylight, они заявили, что "Искусство, графика и игровой процесс, более 30 различных уровней, 50 уникальных персонажей, 3000 уникальных анимаций и более 100 скрытых объектов привлекли внимание Nintendo Japan к созданию игры для Wii U". Позже игра была доступна в японском интернет-магазине Wii U Nintendo по цене 800 иен. Rovio прекратила разработку Tiny Thief и удалила его из app Store в феврале 2016 года.

Эпизоды

Критика 

Игра получила положительные отзывы, согласно сайту Metacritic. Была предоставлена с возможностью редактирования уровней для IOS версии и выиграла приз зрительских симпатий на 10-ой международной ежегодной выставке Mobile Gaming Awards.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2013 года
Компьютерные головоломки
Инди-игры